Ойкуме́на, экумена, эйкумена, культурная ойкумена ( «заселённая» (земля), от  «населяю, обитаю») — освоенная человечеством часть мира. Термин «ойкумена» () в географическом контексте первым использовал древнегреческий историк Геродот (V в. до н. э.) в своём труде «История» (книга 3, часть 114): ‎ («самая удалённая страна из всех заселённых стран»). , который жил уже в нашей эре, утверждает, что первым нанёс на карту ойкумену Анаксимандр Милетский, живший до Геродота, а усовершенствовал эту карту Гекатей Милетский, однако использование самого термина «ойкумена» в этом контексте считается анахронизмом.

Термин  в древнегреческом имеет несколько значений:

 обитаемая земля; то есть земля, заселённая людьми;
 греческая земля, то есть зе́мли, заселённые греческими племенами;
 земля, мир, то есть зе́мли, известные человечеству в целом.

В конце XIX века это слово и его производные стали распространяться в западноевропейских языках в первом значении в связи с началом экуменического движения среди протестантов.

В русском языке греческое  традиционно передавалось как «Вселенная», «обитаемая Вселенная». Во второй половине XX века состоялось заимствование оригинального термина — двумя путями, давшими два разных произношения и два несколько разных смысла (более узких по сравнению с исходным): об экуменизме говорят почти исключительно в контексте межрелигиозных контактов сближения разных церквей (иногда с оттенком осуждения, как о символе некритичности и измены истине), а ойкумена используется как географический, экологический, исторический и культурный термин, обозначающий обитаемый мир.

См. также 

 Ранние миграции человека
 Поднебесная
 Hic sunt dracones
 Ноосфера
 Ойкумена (роман)
 На краю Ойкумены
 Старый Свет — культурная ойкумена Земли, известная европейцам до открытия Америки в 1492 году; в неё входят 2 материка: Евразия, Африка. «Старый Свет» исторически разделяют на 3 части света: Европа, Азия, Африка — Афроевразия.
 Новый Свет
 Цивилизация
 Тектоника плит

Примечания

Литература 
  (обл.)
 

Античная философия
Христианство
Мир (Земля)